Осия:

Имя
 Осия (ок. 752—721 гг. до н. э.) — один из малых пророков Библии, автор Kниги пророка Осии.
 Осия (правил ок. 732—722 гг. до н. э.) — последний царь Израильского царства.
 Осия Кордовский (256—359) — епископ Кордовский.

Топоним
 Осия — деревня, Новгородский район, Новгородская область, Россия.

Фамилия
 Осия, Лилия Анатольевна (род. 1976) — чемпионка СССР по акробатике 1991 г.

Прочее
 Осия — «толкатель», перронный служащий на японском общественном транспорте.